Пјано има више значења:
 Пјано (Алесандрија)
 Пјано (Анкона)
 Пјано (Асколи Пичено)
 Пјано (Авелино)
 Пјано (Беневенто)
 Пјано (Бергамо)
 Пјано (Ђенова)
 Пјано (Маса-Карара)
 Пјано (Пезаро и Урбино)
 Пјано (Ријети)
 Пјано (Ровиго)
 Пјано (Савона)
 Пјано (Тренто)
 Пјано (Варезе)